Чо́вич () — южнославянская фамилия.

 Известные носители
 Чович, Анте (род. 13 июня 1975) — австралийский футболист хорватского происхождения, член сборной Австралии.
 Чович, Анте (род. 31 августа 1975) — хорватский футболист, полузащитник.
 Чович, Драган (род. 1956) — боснийский хорватский предприниматель и политический деятель.
 Чович, Жана (род. 1989) — хорватская гандболистка, член сборной Хорватии.
 Чович, Мехмедалия (род. 1986) — боснийский футболист, защитник.
 Чович, Небойша (род. 1958) — сербский предприниматель и политик-социалист, мэр Белграда, член Скупщины Сербии.
 Чович, Неманя (род. 1991) — сербский футболист, нападающий.